Awaroa River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland:

 Awaroa River (Awaroa Inlet) im Tasman District
 Awaroa River (Kawhia Harbour) in der Region Waikato
 Awaroa River (Waikato River) in der Region Waikato
 Awaroa River (Wairoa River) in der Region Northland
 Awaroa River (Whangape Harbour) in der Region Northland